Clarks Hill steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Clarks Hill (Indiana), im Tippecanoe County	
 Clarks Hill (South Carolina), im McCormick County	

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Clarks Hill (Connecticut)	
 Clarks Hill (Massachusetts)	

Siehe auch:
 Clark Hill